Фёдор Иванович Прянишников (1793, Пермь — 1867, Санкт-Петербург) — русский государственный и общественный деятель, благотворитель, библиофил, почт-директор (1857—1863).

В 1844 году род Прянишниковых был внесён в 3-ю часть родословной книги Московской губернии, в 1857 году перенесён в 3-ю часть родословной книги Владимирской губернии.

Биография 
Сын писателя, действительного статского советника И. Д. Прянишникова и француженки. Родился в Перми  года.

По вероисповеданию Прянишников был православным. Учился в Благородном пансионе при московском университете, в 1826 году получил аттестат от Петербургского университета.

Начало службы 
В 1804 году Ф. Прянишников с ранних лет был определён на службу канцеляристом в канцелярию государственного казначейства, где служил до 29 декабря 1809 года, став губернским секретарём.

В феврале 1810 года перешёл в Экспедицию для ревизии счетов. С сентября 1811 — в канцелярии министра финансов. С февраля 1814 — в Департаменте податей и сборов; коллежский секретарь. С 1815 — помощник столоначальника, титулярный советник.

В ноябре 1818 года Прянишников женился на баронессе Вере Александровне Леонрод (1804—1872), воспитаннице А. П. Хвостовой. Детей у них не было.

С мая 1819 года — в Департаменте народного просвещения, чиновник для особых поручений. В январе 1824 стал надворным советником.

Служба в почтовом ведомстве 
16 мая 1824 года был назначен в «Особую канцелярию при главноначальствующем над Почтовым департаментом».

В 1826 году был командирован для производства дел по прошениям, принесённым императору во время коронационных торжеств в Москве.

Почта требовала преобразований, и Николай I приказал командировать в Великобританию способного чиновника для знакомства с её почтовыми учреждениями. Прянишников знал английский язык и был командирован с мая 1827 по июнь 1828 для сбора сведений о порядке почтового делопроизводства и устройстве почтовой части.

В феврале 1829 года стал коллежским советником. Назначен членом Комитета о преобразовании почтовой части. В 1830 произведён в статские советники. 1 января 1831 года назначен помощником петербургского почт-директора. В 1834 произведён в действительные статские советники. В ноябре 1835 назначен петербургским почт-директором.

С октября 1839 — член Комитета для начертания нового положения почтовой гоньбы на тракте между столицами. В 1840 был в командировке в Москве с особым поручением «главноначальствовать над почтовой частью».

В 1841 году стал тайным советником и директором Почтового департамента, оставшись почт-директором. В 1842—1847, 1849—1853 годах исполнял дела главноначальствующего над Почтовым департаментом (в отсутствие В. Ф. Адлерберга).

В 1843—1846 был членом от почтового ведомства во второстепенном эмерительном комитете и составил проект нового устройства почтового дела в Царстве Польском для присоединения его почтовой части к почтовой администрации России. В 1846 был уполномоченным при составлении и заключении почтовых конвенций со Швецией. В 1847 обозревал главные почтовые тракты. В 1852—1853 был членом от Главного управления почт в Особом комитете для рассмотрения существующей контрольной системы.

В 1854—1857 — член Государственного Совета по Департаменту гражданских и духовных дел и Департаменту дел Царства Польского.

В 1856 произведён в действительные тайные советники с назначением главноначальствующим над Почтовым департаментом (1857—1863) с оставлением в занимаемой должности.

Заслуги Ф. И. Прянишникова в развитии российской почты:
 повсеместно в России ввёл одинаковую плату за письма и одинаковый счёт,
 для облегчения почтовых сношений составил и заключил почтовые конвенции с Австрией и Пруссией (1843), Швецией (1846), Грецией (1848),
 для удобства частных переездов учредил почтовые кареты (1839),
 устроил срочное почтовое пароходство между Кронштадтом и Штетином (1845),
 учредил городские почты в столицах,
 учредил выписку из-за границы газет и журналов за умеренную цену,
 построил новые почтовые здания,
 преобразовал внутреннее устройство почтамтов.

Общественная деятельность 
С 1841 — член Вольного экономического общества.
В 1844—1866 — член (в 1846—1847 — старшина) Петербургского Английского собрания.
C 1851 — действительный член Русского географического общества.
В 1853 назначен членом Комитета о построении Исаакиевского собора по искусственной части.

В 1856 Александр II назначил Ф. И. Прянишникова почётным опекуном (по Петербургскому присутствию Опекунского совета) и членом Главного совета женских учебных заведений.

В 1856—1858 — управляющий Николаевским сиротским институтом и Александровским сиротским домом в Петербурге.

Благотворительность 

В 1834 стал действительным членом совета Человеколюбивого общества (в 1835, 1837, 1839 и 1840 исполнял дела помощника главного попечителя его совета).

В 1849—1852 исполнял дела попечителя Общества посещения бедных (в отсутствие герцога Максимилиана Лейхтенбергского).

C 1838 — почётный вольный общник, с 1845 — почётный любитель Академии художеств. Как вице-председатель Общества поощрения художников, член Московского художественного общества, Ф. И. Прянишников поддерживал художников материально, вследствие чего собрал большую картинную галерею, приобретённую у него Александром II и подаренную художественному отделению Московского публичного и Румянцевского музеев (впоследствии вошла в состав Третьяковской галереи).

С 1853 — почётный член Императорской Публичной библиотеки. Ф. И. Прянишников передал в Императорскую Публичную библиотеку рукописи басен И. А. Крылова, церковнославянскую Библию 1780 г. (принадлежавшую одной из масонских лож), автограф духовного завещания прусского короля Фридриха Вильгельма III, портрет Н. И. Новикова и др.

Будучи библиофилом, пожертвовал 2000 томов по истории в библиотеку Новороссийского университета, ряд изданий — в московский Румянцевский музей, Карамзинскую библиотеку в Симбирске, библиотеку им. Жуковского в Белёве, читальню публичной библиотеки в Белграде.

Финансово помог молодому Илье Репину поступить в Академию художеств.

Масонство 
Прянишников был членом нескольких лож Великой ложи Астрея. С 1813 года был членом ложи «Умирающий сфинкс» в Петербурге, с 1815 года был обрядоначальником ложи, с 1816 года — секретарём, с 1820 года — оратором. С 1817 года был членом ложи «Елизавета к добродетели». С 1819 года входил в ложу «Вифлеем», с 1820 года был её секретарём.

Умер  года. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

Произведения 
Ф. И. Прянишников оставил сочинения:
  (совместно с А. П. Сапожниковым)

Награды 
 Бриллиантовый перстень (1823, 1826)
 Орден Святой Анны 3 степени (1824)
 Орден Святого Владимира 4 степени (1825)
 Орден Святой Анны 2 степени (1827)
 Орден Святого Владимира 3 степени (1828)
 Знаки отличия беспорочной службы за XV, XX, XXV, XXX, XXXV, XL, XLV и L лет (1828, 1829, 1834, 1839, 1843, 1848, 1853, 1859)
 Орден Святого Станислава 1 степени (1837)
 Прусский Орден Красного орла 2 степени со звездой (1838) — за улучшение российско-прусских почтовых сношений; алмазные знаки к нему (1839)
 Орден Святой Анны 1 степени (1839)
 Орден Святого Владимира 2 степени (1843)
 Австрийский Орден Железной короны I класса (1843) — за заключение российско-австрийской почтовой конвенции
 Орден Красного орла 1 степени (1843)
 Табакерка с портретом и алмазами от прусского короля (1845) — за устройство почтового пароходства между Кронштадтом и Штеттином
 орден Белого орла (1846)
 Шведский Орден Полярной звезды 1 степени (1846)
 Греческий Орден Спасителя 1 степени (1848)
 Табакерка с алмазами и вензелем от австрийского императора (1849)
 Орден Святого Александра Невского (1851),
 Табакерка с портретом и алмазами от прусского короля (1852)
 Алмазные знаки к ордену Красного орла 1 степени (1854)
 Алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского (1859)
 Орден Святого Владимира 1 степени (1863).

Семья 

Жена — Вера Александровна (1805—1872)

Примечания

Литература 
 
 

Члены Государственного совета Российской империи
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Почётные члены Императорской Академии художеств
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Масоны России
Библиофилы России
Воспитанники московского университетского пансиона
Действительные тайные советники